Брул има више значења:
 Округ Брул (Јужна Дакота)
 Брул (Висконсин)
 Брул (Небраска)